

États-Unis 
 Mapleton, une ville du comté de Cass dans l’État américain du Dakota du Nord ;
 Mapleton, un village du comté de Peoria dans l'Illinois
 Mapleton, une ville du comté de Monona dans l’État américain de l'Iowa ;
 Mapleton, une municipalité du comté de Bourbon au Kansas.
 Mapleton, une ville du comté d'Aroostook dans l’État américain du Maine ;
 Mapleton, une ville dans le Minnesota ;
 Mapleton, une ville du comté de Lane dans l’État américain de l'Oregon ;
 Mapleton, un borough du comté de Huntingdon, en Pennsylvanie.
 Mapleton, une ville du comté d'Utah dans l’État américain du même nom.

Royaume-Uni 
 Mapleton, village anglais situé dans le Derbyshire.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis